Most Wanted ("il più ricercato" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Testimone involontario (Most Wanted) – film del 1997 diretto da David Hogan
 Most Wanted film del 2011 diretto da Anne Fletcher pre-produzione

Musica 
 Most Wanted  – album di Hunterz del 2004
 Most Wanted  – album di Hilary Duff del 2005

Televisione 
 Most Wanted  – programma televisivo di MTV Italia
Squadra Most Wanted (Most Wanted) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1976 al 1977.

Altro 
 Need for Speed: Most Wanted  – videogioco di guida